Homi Bhaba ist der Name folgender Personen:

*Homi Jehangir Bhabha (1909–1966), indischer Physiker
Homi K. Bhabha (* 1949), indischer postkolonialer Theoretiker